Чемпионат Германии по международным шашкам 2007 года () прошёл в Корбахе с 3 по 6 января. Чемпион — Марк Подольский, серебро — Пауль Нитш , бронза — Вадим Вирный.

Чемпионат состоял из 7 туров.

Примечания 

Спорт в Корбахе
2007 год в шашках